Palazzo Senatorio ist der Name folgender Paläste:
 Senatorenpalast in Rom
 Palazzo Pretorio oder Senatorio in Palermo